Hafties bezeichnet
Haftnotizen
Haftpunkte, kneteähnlicher ablösbarer Klebstoff; Pritt Hafties ist eine ehemalige Wortmarke  von Henkel KGaA